

Anno 
 999 o 999 a.C.

Codici 
 999 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bordeaux-Floirac, nella Gironde francese

Musica 
 999 – gruppo musicale punk britannico
 999 – album dell'omonimo gruppo del 1978
 999 – album dei Ragazzi Italiani del 1999
 911 – singolo di Selena Gomez e Camilo del 2021
 999 - album di Ntò uscito nel 2022

Trasporti 

 Ducati 999 – motocicletta del tipo superbike
 Ford 999 – automobile da record di velocità e da competizione
 Locomotiva FS 999 – locomotiva a vapore creata dalle Ferrovie dello Stato

Matematica 
 999 – numero
 0,999...

Altro 
 Galaxy Express 999 – manga e serie TV anime
 999 Zachia – asteroide della fascia principale
 999. leichte Afrika-Division – divisione della Wehrmacht
 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors – visual novel
 999 – numero telefonico di emergenza in Regno Unito